Rem steht für:
 ein Schlüsselwort für Kommentare in einigen Programmiersprachen (von englisch remark ‚Anmerkung‘), siehe Kommentar (Programmierung)
 Rem (Einheit), eine veraltete physikalische Maßeinheit der Strahlungsdosis (von englisch Roentgen equivalent in man)
 Rem (Hörfunksendung), eine Radiosendung über Computertechnologie auf Radio DDR II
 Rem (Vorname), ein Vorname
 (3739) Rem, ein nach dem russischen Physiker Rem Wiktorowitsch Chochlow benannter Asteroid
 Rem, nordfriesischer Name von Rømø, dänische Nordseeinsel
 Rehm (Patrizier), auch „Rem“, Augsburger Patrizier-Geschlecht

Rem ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob Rem (1546–1618), österreichischer katholischer Priester und Jugendseelsorger
 Lucas Rem (1481–1541), Augsburger Kaufmann, bekannt durch sein Tagebuch
 Wilhelm Rem (1462–1529), Augsburger Chronist

Rém steht für:
 Rém, eine Gemeinde im Komitat Bács-Kiskun in Ungarn
 

REM steht für:
 REM (Wiener Künstlergruppe), eine ehemalige Künstlergruppe aus Wien
 REM-eiland, eine ehemalige künstliche Insel in der Nordsee, die als Piratensender diente

REM oder rem als Abkürzung steht für:
 La République en Marche, eine sozialliberale politische Partei in Frankreich
 Rapid Eye Movement, im REM-Schlaf, einem Schlafstadium, das unter anderem durch Augenbewegungen und lebhaftes Träumen gekennzeichnet ist
 Randelementmethode, ein mit der Finite-Elemente-Methode verwandtes numerisches Berechnungsverfahren
 Random Energy Model, ein Spielzeugmodell in der statistischen Physik der ungeordneten Systeme
 Rapid Eye Movies, ein Filmverleih in Bonn/Köln, spezialisiert vor allem auf asiatische Filme
 Rasterelektronenmikroskop, ein Gerät zur Abbildung von Oberflächenstrukturen mit Hilfe eines Elektronenstrahls, der die Probe zeilenweise abtastet
 Reichserziehungsministerium, Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung in der Zeit des Nationalsozialismus
 Reiss-Engelhorn-Museen, ein Mannheimer Museumsverbund
 Réseau express métropolitain, fahrerlose U-Bahn in Montreal

Siehe auch:
 R.E.M., eine US-amerikanische Alternative-Rock-Band
 Rehm

REM